CLT, sigle composé des trois lettres C, L et T, peut faire référence à :
 Cross Laminated Timber (en français, bois lamellé croisé), un matériau de construction en bois ;
 Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, une société à la base du RTL Group ;
 Compagnie ligérienne de transport, une société de transport fluvial sur la Loire ;
 Compagnie lyonnaise de tramways, une des deux principales anciennes compagnies de tramways desservant Lyon ;
 chien-loup tchécoslovaque ;
 Coordination des lycées de Toulouse, créée pour protester contre la loi Fillon (éducation), puis plus tard contre le CPE, puis dernièrement pour s'opposer au LRU et aux  suppressions de postes de profs entre 2008 et 2012 ;
 Cercle Léon Trotsky, un cycle de conférences organisé par Lutte ouvrière, ainsi que les brochures qui en reprennent le texte ;
 Community Land Trust, une société sans but lucratif visant à faciliter l'accès au logement en séparant la propriété du sol de celle du bâti ;
 Command-line tool, (en français, interface en ligne de commande).
 Cito, longe fugeas et tarde redeas formule latine signifiant "Va-t'en vite, loin et reviens tard", utilisée dès l'Antiquité pour conjurer les épidémies.

CLT est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international Charlotte-Douglas, en Caroline du Nord, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports